Анти́христ — фигура из библейской апокалиптики.

Также антихристианин — приверженец антихристианства.

В литературе 
 «Антихрист. Проклятие христианству» — книга Фридриха Ницше.
 «Антихрист. Пётр и Алексей» — историософский роман Д. С. Мережковского, написанный в 1903—1904 годы.
 «Антихрист. Записки странного человека» — роман В. П. Свенцицкого.

В музыке 
 «Антихрист» — опера датского композитора Руда Ланггора.

Музыкальные альбомы 
 Antichrist — альбом норвежской блэк-метал группы Gorgoroth (1996).
 Antichrist Superstar («Антихрист — суперзвезда») — альбом Мэрилина Мэнсона (1996).
 Antichristian Phenomenon («Антихристианский феномен») — альбом польской группы Behemoth (2001).
 The Antichrist — альбом немецкой группы Destruction (2001).
 Anti’Christ — альбом немецкой группы Das Ich (2002).
 Phantom Antichrist («Призрак Антихриста») — альбом немецкой трэш-метал группы Kreator (2012).
 The Anti-christ — альбом чикано-рэпера Conejo.
 Antichrist Demoncore — альбом американской пауэрвайоленс-группы AC×DC (2014).

Песни 
 «Антихрист» — песня группы «Ария», впервые изданная на альбоме «Кровь за кровь» (1991).
 «Антихрист» — песня группы «Алиса» с альбома «Сейчас позднее, чем ты думаешь» (2003).
 «Антихрист» — песня группы Otto Dix из альбома «Город» (2006).
 «Антихрист» — песня группы «Аборт Мозга» (2011).
 «The Antichrist» — песня группы Slayer из альбома Show No Mercy (1983).
 «Antichrist» — песня группы Sepultura из альбома Bestial Devastation (1985).
 «King Antichrist» — песня группы Dark Funeral из альбома Attera Totus Sanctus (2005).
 «Antechrist» — песня группы Venom из альбома Metal Black (2006).
 «Antikrist» — песня группы Dimmu Borgir из альбома Stormblåst (1996).
 «Antichrist» — песня группы Destruction из альбома Infernal Overkill (1985).
 «Antichrist» — песня группы The 1975 из мини-альбома Facedown (2012).

Фильмы 
 «Антихрист» — фильм 1915 года.
 «Антихрист» — фильм 2009 года.